Dürrenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Stadt und Ortsteile:
 Bad Dürrenberg, Stadt im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Dürrenberg (Bad Köstritz), Ortsteil der Stadt Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Dürrenberg (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dürrenberg (Jöhstadt), Gemeindeteil der Stadt Jöhstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen

Berge:
 Dürrenberg (Mühlhausen im Täle) (bis 731,7 m), Bergsporn auf der Gemeindegrenze zwischen Mühlhausen im Täle und Gruibingen, beide Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg; mit Burg Gruibingen (Burg Dürrenberg)
 Dürrenberg (Hahnenkamm) (656,4 m), höchster Berg der Fränkischen Alb (Frankenalb) bei Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Dürrenberg (Kellerwald) (549,7 m), Berg im Kellerwald bei Frebershausen, Stadt Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Dürrenberg (Wasgau) (521 m), Berg im Wasgau, Elsass, Frankreich
 Dürrenberg (Gaildorf) (bis 468,2 m), Berg im Kirnberger Wald am Kochertalrand gegenüber Bröckingen, Stadtteil Unterrot, Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Dürrenberg steht auch für:
 Graf von Dürrenberg, Titel getragen von Heinrich XXVIII Prinz Reuß zu Köstritz

Siehe auch:
 Dürrnberg (Begriffsklärung)
 Dürnberg
 Dürrer Berg